Saxbe ist der Familienname folgender Personen: 

 William B. Saxbe (1916–2010), US-amerikanischer Jurist und Diplomat, Politiker, Senator und Justizminister 
 Charles R. Saxbe (* 1946), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Saxbee